Itaka je lahko:
 Itaka - otok v Jonskem morju
 Itaka - glavno mesto istoimenskega otoka
 Itaka - kanjon na površini Saturnove notranje lune Tetis

Glej tudi 
 Ithaca